AFR steht für:
 Air France, eine Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 air-fuel ratio, Verbrennungsluftverhältnis oder Luftzahl, Gemischzusammensetzung aus Luft und Kraftstoff
 Allgemeine Flugregeln (militärisch Flugsicherung NVA Luftstreitkräfte) 
 Alternate Frame Rendering (Technik), Multi-GPU-Technik zur Lastverteilung der Rechenarbeit auf mehrere Grafikchips
 Alternate Frame Rendering (Modus), Render-Modus, der bei Multi-GPU-Verfahren eingesetzt wird
 Akademischer Fliegerring, Korporationsverband der Akademischen Fliegerschaften
 Annualized Failure Rate, jährliche Ausfallrate, siehe Verfügbarkeit
 Architektur Forum Rheinland, ein Verein mit Sitz in Köln
 Automatische Frequenzregelung, Regelung der Frequenz eines Generators oder Oszillators
 The Australian Financial Review, eine australische Wirtschaftszeitung

AfR steht für:
 Amt für den Rechtsschutz des Vermögens der DDR

Afr steht für:
 Afrika

afr steht für:
 Afrikaans (ISO-639-3-Code)

AFR